Tabele poniżej przedstawiają wartości molowych energii jonizacji, mierzone w kJ/mol. Są to energie wymagane do usunięcia elektronu z atomów gazów lub jonów. Pierwsza molowa energia jonizacji odnosi się do atomów w stanie podstawowym, bez ładunku. Druga, trzecia i następne molowe energie jonizacji odnoszą się do energii potrzebnych na oderwanie kolejnych elektronów z pojedynczo, podwójnie itd. naładowanego jonu.



Energie 1.–10.

Energie 11.–20.

Energie 21.–30.

Przypisy 

Fizyka atomowa
Właściwości chemiczne